San Cesario di Lecce – comune italiano in provincia di Lecce.
San Cesario sul Panaro – comune italiano in provincia di Modena.
San Cesario di Terracina – diacono e martire di Terracina, venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
San Cesario di Nazianzo – medico alla corte dell'imperatore Giuliano, e santo.
San Cesario d'Arles – monaco di origine romana, divenuto vescovo di Arles, venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
San Cesario di Durazzo – uno dei settanta discepoli di Gesù